Eisenbaum steht für:

 Eisenbaum, deutsche Bezeichnung für Parrotia persica
 Eisenbaum (Aussichtsturm), hessischer Aussichtsturm

Siehe auch:
 Eisenholzbaum